Amotz Zahavi – biologo e zoologo israeliano
Dan Zahavi – filosofo danese
Eran Zahavi – calciatore israeliano
Helen Zahavi – scrittrice britannica